Henrichsen:
 Henrich (Henrik) Henrichsen Hielmstierne

 Børge Roger-Henrichsen
 Christian Herman Helverskov (Helverskou), född Henrichsen
 Christian Severin Henrichsen
 Edgar Henrichsen
 Erik Henrichsen
 Henrich Henrichsen Beck
 Johan Christoffer Henrichsen
 Johan Georg Henrichsen
 Leonardo Henrichsen
 Martin Vahl Henrichsen (1749–1804)
 Roger Henrichsen
 Rudolph Johannes Frederik Henrichsen
 Susanna Dorothea Mariana Henrichsen

Efternamn